

Patronymie

Toponymie 

 Vineyard (Utah)
 Vineyard (Californie)
 Vineyards (Floride)
 
 
 
 Martha's Vineyard

Divers 
 Association of Vineyard Churches

Homonymie de localités aux États-Unis